Йо́сип Лука́чевич (; 3 ноября 1983, Брчко, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Санкт-Коломан».

Карьера

Клубная 
Карьеру игрока начал в «Орашье». Сезон 2005/06 провёл в клубе «Широки Бриег», где стал чемпионом страны. Летом 2008 года, по приглашению Зорана Вулича, перешёл в клуб российской Премьер-лиги «Луч-Энергия». В конце 2008 года на правах свободного агента уехал играть в Хорватию.

В сборной 
За сборную Боснии и Герцеговины провёл 2 матча.

Достижения 
 Чемпион Боснии и Герцеговины: 2005/06
 Бронзовый призёр чемпионата Хорватии: 2009/10
 Финалист Кубка Боснии и Герцеговины: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Орашье»
Игроки ФК «Широки-Бриег»
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Лучко»